Beyond Recall – film del 1916 diretto da Howell Hansel
 Beyond Recall – album di Klaus Schulze del 1991